Heròdic, historiador grec
 Heròdic de Babilònia, poeta en grec 
 Heròdic de Selímbria, metge grec